Гризо́ль, Ґрізоль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південь від Парижа, 28 км на північний захід від Тулузи, 22 км на південь від Монтобана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1558 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3712,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Пам'ятники

Посилання 

 Мерія муніципалітету Гризоль 
 Гризоль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Гризоль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн і Гаронна